Trividic est un patronyme porté notamment par :
 Anne-Louise Trividic, une scénariste française ;
 Pierre Trividic, un réalisateur et scénariste français ;
 Pierre Le Trividic, un peintre de l'École de Rouen.

Patronyme breton